Сенюшкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Сенюшкин, Валентин Григорьевич (1937—2022) — советский хоккеист.
 Сенюшкин, Сергей Александрович (1957—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Сенюшкин, Юрий Васильевич (1926—2004) — советский железнодорожный управленец и инженер, начальник Московского метрополитена (1979—1986).